San Julián oder San Julian bezeichnet:
 in Argentinien:
Puerto San Julián, ein natürlicher Hafen in der Provinz Santa Cruz
 in Bolivien:
San Julián (Santa Cruz), eine Landstadt im Departamento Santa Cruz
Municipio San Julián, eine Verwaltungseinheit im Departamento Santa Cruz
San Julián (Itonomas), der Quellfluss des Río Itonomas im Departamento Santa Cruz
 in Chile:
San Julián (Chile), Ort in der IV Región
 in El Salvador:
San Julián (Sonsonate), eine Gemeinde El Salvadors
 in Mexiko:
San Julián (Jalisco), eine Stadt in Mexiko
Municipio San Julián (Jalisco), eine Verwaltungseinheit im Bundesstaat Jalisco
 auf den Philippinen:
San Julian (Eastern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Eastern Samar
 in Spanien:
San Julián (Sevilla), Stadtteil von Sevilla
San Julián (Bimenes), Ort in der Provinz Asturien
San Julián (León), Ort in der Provinz León